Questo è l'elenco dei corti della Warner Bros. di Looney Tunes e Merrie Melodies editati del 1970 ad oggi, nella tabella sono solo citati i corti usciti nelle sale cinematografiche.

Cortometraggi

Filmografie
Liste di animazione
Looney Tunes
Merrie Melodies